Инал-бей или Яанал-бей ( , или , правил в 1098 году) правитель бейлика Иналогуллары из одноименной династии.

Инал был сыном или братом Садра-бея, правившего в Диярбакыре. Сельджукская империя была охвачена междоусобицами, центральная власть начала терять контроль над провинциями. Инал-бей считается основателем бейлика. В 1098 году он умер, ему унаследовал его сын Ибрагим-бей

Примечания

Литература 
 Öztuna, Yılmaz, «Devletler ve Hanedanlar» Cilt: 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, s. 47

Ссылки 
 İnaloğulları Beyliği

Персоналии по алфавиту
Иналогуллары
Умершие в 1098 году